Ordet Trend har flere betydninger:
 Trend (tendens) - en tendens inden for f.eks. mode, politik eller kunst
 Trend og islæt - en trend er den langsgående tråd, som sidder fast på en væv
 Trend (Vesthimmerlands Kommune) - en bebyggelse ved Bjørnsholm Bugt i Vesthimmerlands Kommune, og afledt deraf
 Trend Å
 Trend Skov